Harding Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harding Township (New Jersey)
 Harding Township (North Dakota)
 Harding Township (Ohio)

Siehe auch:
 Hardin Township